211 км, 211-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 211 км (железнодорожная будка), железнодорожная бу́дка 211 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области России.
 железная дорога

 211 км (платформа БМО)